Шлегер (нем. Schleger) — фамилия:

 Шлегер, Вальтер (1929—1999) — австрийский футболист, нападающий.
 Шлегер, Луиза Карловна (1863—1942) — русский и советский педагог, деятель в области дошкольного воспитания и начального обучения.
 Шлегер, Юлий Карл (1706—1786) — немецкий нумизмат.

См. также 
 Шлегель

Примечания